Grote rode rotshaas
 Jamesons rode rotshaas